Substantif, un terme de linguistique.
 
 subst est une commande externe du DOS